Il doppio del torneo di tennis Heineken Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Kelly Jones e Brad Pearce che hanno battuto in finale Carl Limberger e Mark Woodforde 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Kelly Jones /  Brad Pearce (campioni)
 Nduka Odizor /  Michiel Schapers (primo turno)

 Bob Green /  John Letts (primo turno)
 Glenn Michibata /  Bud Schultz (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Benson & Hedges Centennial Open 1987